Il doppio  dello  Yeongwol Challenger Tennis 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Marin Draganja e Mate Pavić hanno battuto in finale Lee Hsin-han e Peng Hsien-yin 6–4, 4–6, [10–7].

Teste di serie

  Marin Draganja /  Mate Pavić (Campioni)
  Rameez Junaid /  Frank Moser (quarti di finale)

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
  Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (Finale)

Tabellone

Note 
 

Yeongwol Challenger Tennis 2013
ATP Challenger Tour 2013